Taubentäle – mit dem Grundwort -täle, dem schwäbischen Deminutiv von Tal – ist ein Talname:

 Taubentäle (Edenbach), vielleicht auch Heringsklinge oder Häringsklinge, linke Bachklinge zum Edenbach (zur Wieslauf) beim Taubenhof, Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubentäle (Höllbach), rechtes Trockental zum Höllbach (zur Brenz) in Giengen, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Taubenloch
 Taubental